Plesiodonatoptera – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Takson ten wprowadzony został w 2016 roku przez Juliána Petrulevičiusa i Pedro Gutiérreza. Obejmuje wszystkich przedstawicieli nadrzędu Odonatoptera, z wyjątkiem ich najbardziej bazalnych rzędów: Eugeroptera i Kukaloptera. Do Plesiodonatoptera należą więc wymarłe Argentinoptera oraz, obejmujący m.in. ważki, klad Apodonatoptera.

Jako synapomorfię tej grupy autorzy taksonu wskazali trzy cechy użyłkowania przedniego skrzydła. Żyłka poprzeczna łącząca żyłki radialne przednią i tylną uległa w tej linii ewolucyjnej zanikowi. Przednia i tylna żyłka kubitalna łączą się ze sobą. Tylna żyłka kubitalna łączy się również z przednią gałęzią przedniej żyłki analnej (AA1+2).

Zapis kopalny taksonu znany jest od karbonu. Jego najstarsze skamieniałości datowane są na serpuchow i należą do rodzajów Argentinala i Geropteron.

Przypisy 

Owady